Гальштат () — давнє поселення у Верхній Австрії, центр соляного й рудного промислу I тисячоліття до н. е.

Нині — комуна () в Австрії, у федеральній землі Верхня Австрія.

Входить до складу округу Гмунден. Населення 923 особи (на 31 грудня 2005 р.). Займає площу 60 км². Офіційний код — 40709.

Центр гальштатської культури, пам'ятка ЮНЕСКО. Гальштат розташований у важкодоступній альпійській місцевості на Гальштатському озері.

Копія 
16 червня 2011 року стало відомо, що у Китаї планують побудувати точну копію Гальштату, що викликало обурення у місцевих мешканців. 5 червня 2012 року повномасштабну копію було відкрито в міському окрузі Хуейчжоу, провінція Ґуандун. Див. .

Див. також 
 Гальштатська культура

Примітки

Посилання 
 http://www.hallstattzeit.de/ 
 Oficjalna strona
 Hallstatt czyli słone miasto 
 Encyclopædia Britannica 
 Zdjęcia

Населені пункти Австрії